Косми́ческий кора́бль — может означать:

Космос 
Построенные и эксплуатируемые или строящиеся в данный момент виды космических кораблей:
 Автоматический грузовой космический корабль
 Пилотируемый космический корабль
 Беспилотный грузовой космический корабль
 Многоразовый космический корабль
 Межпланетный транспортный космический корабль
 Лунный корабль
 Космический отель

Концепции космических кораблей 
Основные концепции звёздных (космических) кораблей в научной фантастике:
 Звездолёт
 Межзвёздный ковчег
 Космический корабль поколений
 Спящий космический корабль
 Столетний космический корабль
 Космический город
 Космический док
 Корабль-сеятель

Проекты космических кораблей 
 Тяжёлый межпланетный корабль
 Космический трамвай

СМИ, искусство 
 Фильмы
 Космический корабль «Хаябуса»: Долгий путь домой — японский фильм 2012 года режиссёра Томоюки Такимото, основанный на реальных событиях и одноимённой книге Кадзумы Яманэ.
 Один: Космический корабль «Звёздный свет» — фантастический аниме-фильм 1985 года.

Другое 
 Космический корабль — класс конфигураций в игре «Жизнь», созданной Джоном Конвеем модели клеточного автомата.

См. также 

 Космический аппарат
 Пилотируемый космический аппарат
 
 Космический зонд
 Космический лифт
 Космический симулятор
 Советские космические корабли
 Транспортный корабль снабжения
 Стыковка и швартовка космического корабля
 Кладбище космических кораблей
 Космический полёт
 Космический туризм
 Космическая платформа